Novoselci kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Novoselci (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Bulgarien 

 Elin Pelin (distriktshuvudort), Oblast Sofija, Obsjtina Elin Pelin, 
 Novoseltsi (distrikt i Bulgarien), Vidin, Obsjtina Vidin, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar